

Geografia
 Montecarlo, grafia alternativa di Monte Carlo
 Montecarlo, comune italiano in provincia di Lucca
 Montecarlo, località argentina della provincia di Buenos Aires
 Montecarlo, località argentina della provincia di Misiones

Cinema

 Montecarlo (Monte Carlo) – film del 1926 diretto da Christy Cabanne
 Montecarlo (Monte Carlo) – film del 1930 diretto da Ernst Lubitsch
 Montecarlo – film del 1928 diretto da Mario Nalpas
 Montecarlo (The Monte Carlo Story) – film del 1956 diretto da Sam Taylor

Pagine correlate 

 Monte Carlo (disambigua)